Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру 1-ї категорії Swisscom Challenge 1999, який відбувся вшістнадцяте у Швейцарії. Серена і Вінус Вільямс були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Ліза Реймонд і Ренне Стаббс виграли титул, у фіналі перемігши пару Наталі Тозья і Наташа Звєрєва з рахунком 6–2, 6–2.

Кваліфікаційна сітка

Основна сітка

Сіяні пари

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Н Тозья Н Звєрєва
| RD1-score01-1=711
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= М Боллеграф Д Ван Рост
| RD1-score02-1=69
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А Кетцер К Мораріу
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= І Спирля К Віс
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= С Клейнова М Паштікова
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ч Рубін С Тестю
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= М Ореманс П Шнідер
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= Л Остерло Н Петрова
| RD1-score09-1=0
| RD1-score09-2=77
| RD1-score09-3=1
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А Губер К По
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=64
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М П'єрс Б Шетт
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= Л Реймонд Р Стаббс
| RD1-score12-1=0
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= М Дрейк М Ваврінец
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=63
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Є Костанич Т Снайдер
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=77
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= С Фаріна-Елія К Габшудова
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=2
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= О Лиховцева А Суґіяма
| RD1-score16-1=5
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Н Тозья Н Звєрєва
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А Кетцер К Мораріу
| RD2-score02-1=64
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= І Спирля К Віс
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=64
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= М Ореманс П Шнідер
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=77

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= А Губер К По
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=3
| RD2-team06= Л Реймонд Р Стаббс
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Є Костанич Т Снайдер
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Н Тозья Н Звєрєва
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Л Реймонд Р Стаббс
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Є Костанич Т Снайдер
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=0
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Н Тозья Н Звєрєва
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=3
| RD4-team02=

Посилання 
Draw

Zurich Open
Тур WTA 1999